Azhdarchoidea  è un gruppo di pterosauri all'interno del sottordine degli pterodactyloidea.

Classificazione 
Azhdarchoidea ha ricevuto la sua definizione filogenetica da David Unwin, nel 2003. Unwin definì il gruppo come il più recente antenato comune di Quetzalcoatlus e Tapejara, e tutti i suoi discendenti.

Ci sono diversi punti di vista in competizione riguardo alle relazioni filogenetiche degli azhdarchoidi. La prima, presentata da Felipe Pinheiro e colleghi nel 2011, considera i tapejaridi come un clade monofiletico comprendente i thalassodromidi e i chaoyangopteridi. La seconda, proposta da Naish & Martill nel 2006, nonché da Lu et al. nel 2008, considerano i "tapejaridi" tradizionali come un grado di parafiletico degli azhdarchoidi primitivi, con i veri tapejaridi più basali, i thalassodromidi e i chaoyangopteridi come più strettamente imparentati con gli azhdarchidi.

Tutti gli azhdarchoidi che fanno parte del clade formato da Quetzalcoatlus e Tupuxuara sono inclusi nel gruppo dei Neoazhdarchia ("nuovi azhdarchidi") come definito da Unwin, nel 2003. Nel 2003, Unwin definì il clade con il nome Tapejaroidea, da lui definito come il più recente antenato comune e tutti i discendenti di Tapejara, Quetzalcoatlus e Dsungaripterus.

Ci sono teorie concorrenti sulla filogenesi degli azhdarchoidi. Di seguito è riportato un cladogramma che mostra i risultati di un'analisi filogenetica presentata da Andres, Clark & Xu, 2014. Questo studio ha trovato un raggruppamento di tapejaridi alla base del clade, con i thalassodromidi più strettamente legati agli azhdarchidi e ai chaoyangopteridi, così come i dsungaripteridi:

Il risultato di un'altra analisi, di Vidovic e Martill, è mostrato nel cladogramma qui sotto. Essi hanno trovato che i tapejaridi (compresi i chaoyangopterini) potrebbero essere i parenti più stretti degli azhdarchidi, seguiti dai thalassodromidi (rappresentati da Tupuxuara) e poi dai dsungaripteridi, rendendo Azhdarchoidea di per sé un piccolo sottogruppo di dsungaripteroidi.

Nel 2022, Pêgas et al. nominò e registrò ufficialmente due nuovi cladi: Azhdarchomorpha, il clade più inclusivo contenente Azhdarcho ma non Tapejara o Thalassodromeus, e Alanqidae, contenente Alanqa ma non Chaoyangopterus o Azhdarcho. La loro analisi filogenesi è mostrata di seguito:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri